Název Lukavica má více míst:
 V Bosně a Hercegovině
 Lukavica (Republika srbská), opština v Republice Srbské
 Na Slovensku
 Lukavica (okres Bardejov), obec v okrese Bardejov
 Lukavica (okres Zvolen), obec v okrese Zvolen
 Lukavica (Žarnovica), vesnice v Žarnovici
 Lukavica (přítok Šibské vody), potok u Bardejova